Драгор:

 Драгор — село в Болгарии. Находится в Пазарджикской области, входит в общину Пазарджик.
 Драгор — река в Македонии.